Mar del Plata Sevens 2002 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Mar del Plata Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 11–12 stycznia 2002 roku na Estadio José María Minella w Mar del Plata będąc trzecim turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Estadio José María Minella zawody były trzecim turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Argentyńczycy po dotarciu do finału poprzedzającego turnieju, wzmocnieni przybyciem takich zawodników jak Agustín Pichot, Felipe Contepomi i Ignacio Corleto, mieli nadzieję na końcowy sukces, odpadli jednak w półfinale, w turnieju triumfowali zaś reprezentanci Fidżi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Mar del Plata Sevens
2002 w Argentynie